Voici la liste des planètes mineures numérotées de 280001 à 281000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 280001 à 281000

280001-280100

280101-280200

280201-280300

280301-280400

280401-280500

280501-280600

280601-280700

280701-280800

280801-280900

280901-281000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000